

Antroponimi
Sira – prenome femminile

Geografia

Grecia
 Sira – isola greca

India
Sira – città indiana
Sira – altro nome di Sirab

Iran
Sira – centro abitato della Provincia di Alborz
Sira – centro abitato della Provincia di Kerman

Norvegia
Sira – centro abitato del Sørlandet
Sira – fiume norvegese

Repubblica Ceca
 Sirá – comune ceco

Russia
 Šira – centro abitato della Russia
 Šira –  lago della Russia

Religione
 Sira – biografie di Maometto